Тартрат свинца(II) — неорганическое соединение,
соль свинца и винной кислоты
с формулой PbCHO,
бесцветные кристаллы,
не растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Физические свойства 
Тартрат свинца(II) образует бесцветные кристаллы

.

Не растворяется в воде, этаноле, ацетоне и уксусной кислоте.

Образует кристаллогидрат состава PbCHO•2,4HO, который теряет воду при температуре 200÷240°С
.

Химические свойства 
 Разлагается при нагревании:

Примечания

Литература 
 

свинца
Соли свинца